Ирдли () — английская фамилия. Известные носители:

 Ирдли, Нил (род. 1988) — валлийский футболист.
 Ирдли, Джон (1928—1991) — американский джазовый трубач.